15-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 2021 проводился в городах  и Сезимово-Усти (Чехия) с 21 по 26 июня 2021 года с участием 9 команд. В Чехии мужской чемпионат Европы проводился в 7-й раз, в городах Леденице и Сезимово-Усти — впервые.

Чемпионом Европы стала (в 11-й раз в своей истории) сборная Чехии, победив в финале сборную Дании. Третье место заняла сборная Хорватии
.

Формат соревнований 
Сначала команды участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. На втором этапе две лучшие команды выходят в финал, две следующие в матч за 3-е место, три следующие играют дополнительный круг между собой за 5—7 места, две последних выходят в матч за 8-е место.

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-е место
 Проходят в классификацию за 5—7 места
 Проходят в матч за 8-е место

Классификация за 8-е место

Классификация за 5—7 места 
Команды играют по круговой системе в один круг.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

2021 год в софтболе
2021
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июнь 2021 года